До́беле () — топоним в Латвии:

 Добеле — город в Латвии.
 Добеле — железнодорожная станция в городе Добеле.
 Добеле — ударный кратер в центральной части Латвии.